Грушко́ — фамилия. Известные носители:

 Грушко, Абрам Борисович (1918—1980) — советский живописец и педагог.
 Грушко, Александр Викторович (род. 1955) — советский и российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России, сын Виктора Фёдоровича Грушко.
 Грушко, Василий Семёнович (1923—1979) — Герой Советского Союза.
 Грушко, Виктор Фёдорович (1930—2001) — советский разведчик, генерал-полковник, в 1989—1991 годах — первый заместитель председателя КГБ СССР.
 Грушко, Евгений Семёнович (1894—1955) — сотрудник советских органов государственной безопасности.
 Грушко, Елена Арсеньевна (род. 1952) — советский и российский писатель, сценарист, автор словарей и энциклопедий.
 Грушко, Игорь Александрович (1912—1941) — советский математик.
 Грушко, Наталья Васильевна (1891—1974) — русская поэтесса, прозаик, литературовед.
 Грушко, Ольга Евгеньевна (род. 1936) — специалист в области металлургии и металловедения алюминиевых деформируемых сплавов, доктор технических наук (1990).
 Грушко, Павел Моисеевич (род. 1931) — советский и российский поэт, переводчик, драматург, эссеист.
 Грушко, Татьяна Михайловна (род. 1964) — российский дипломат.

См. также